

Plaatsen in de VS 
Crowder (Mississippi)
Crowder (Oklahoma)

Personen 
 Jae Crowder, Amerikaans basketbalspeler
 Steven Crowder, Amerikaans-Canadees politiek commentator, acteur en komiek